Prijs (economie), een fundamenteel begrip in de economie
 Prijs (betaling), het bedrag dat voor iets betaald moet worden
 Prijs (winnen), een prijs die iemand kan winnen, zoals de Nobelprijs of de UEFA Cup
 Prijs (schip), gekaapt schip
Personen:
 Johan Prijs, een Nederlands illustrator en boekbandontwerper